La Copa de Alemania 1980-81 fue la 38.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El Eintracht Frankfurt venció al 1. FC Kaiserslautern en la final jugada en el Neckarstadion para ser campeón de copa por tercera ocasión.

En esta edición se establecieron dos récords: el de 36 goles del Hamburger SV en una sola edición de la Copa de Alemania y el de 18 victorias consecutivas en el torneo que impuso el Fortuna Dusseldorf desde 1978 hasta que fue eliminado en los cuartos de final.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuarta Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1981
Fútbol en 1980
Fútbol en 1981
Alemania en 1980
Alemania en 1981
Eintracht Fráncfort